Senedjemib ist der Name von

 Senedjemib Inti, Architekt und Wesir in der 5. Dynastie des Alten Reichs Ägyptens
 Senedjemib Mehi, Architekt und Wesir in der 5. Dynastie des Alten Reichs Ägyptens